Indobrachyops is een geslacht van uitgestorven temnospondyle Batrachomorpha (basale 'amfibieën') uit het Vroeg-Trias van India. Indobrachyops behoort tot een groep van voornamelijk semi-aquatische temnospondylen, Stereospondyli genaamd, maar de exacte plaatsing binnen de groep is sinds de eerste beschrijving onzeker.

Naamgeving
Het taxon is bekend van een bijna complete fossiele schedel die voor het eerst werd beschreven in 1958 door de paleontologen Friedrich von Huene en Mulk Raj Sahni van de Panchet-formatie in Raniganj Coalfield. De typesoort is Indobrachyops panchetensis. De geslachtsnaam betekent 'Indisch kortgezicht'. De soortaanduiding verwijst naar de herkomst uit het de Panchetformatie.

Het holotype is GSI 17754, een schedel gevonden bij de rivier de Damodar.

Classificatie 
Huene en Sahni beschouwden Indobrachyops als onderdeel van de familie Brachyopidae, die verschillende aquatische temnospondylen met grote ronde koppen omvat. Latere studies hebben echter verschillende kenmerken van Indobrachyops opgemerkt die hem onderscheiden van brachyopiden, waaronder dicht bij elkaar liggende neusgaten en een ander patroon van putten en groeven op het schedeldak. In 1979 plaatsten John William Cosgriff en John Mark Zawiskie Indobrachyops in de nieuwe familie Indobrachyopidae, samen met de slecht bekende temnospondylen Mahavisaurus en Rewana. Het traanbeen in de schedel is een belangrijk kenmerk bij het classificeren van stereospondylen, maar de aanwezigheid ervan was moeilijk te beoordelen in de enige bekende schedel van Indobrachyops. Een studie suggereerde dat het traanbeen ontbrak, en gebruikte dit als bewijs om Indobrachyops te herclassificeren binnen de familie Rhytidosteidae. In 1998 suggereerden de paleontologen Anne Warren en Claudia Marsicano dat het een traanbeen had, zij het een zeer klein, wat een basale positie suggereerde voor Indobrachyops binnen Rhytidosteidae. Een fylogenetische analyse van rhytidosteïden door Marsicano en Sérgio Dias-da-Silva in 2011 ondersteunde de opname van Indobrachyops in Rhytidosteidae. De analyse ging in tegen de bevindingen van Warren en Marsicano uit 1998 door Indobrachyops te plaatsen als een van de meest afgeleide rhytidosteïden. Marsicano en Sérgio Dias-da-Silva classificeerden het geslacht in een nieuwe onderfamilie van rhytidosteïden, Derwentiinae. Hieronder is een cladogram uit hun studie:

Uitgestorven amfibieën